Memory (musical), obra de teatre musical d'Àngels Gonyalons
 Memory (pel·lícula de 2006), pel·lícula estatunidenca protagonitzada per Billy Zane, Tricia Helfer i Terry Chen.
 Memory (pel·lícula de 2022), pel·lícula estatunidenca dirigida per Martin Campbell i protagonitzada per Liam Neeson.